Abraham
 Awraham Abbas
 Awraham Biton
 Awraham Burg
 Awraham Derori
 Awraham Deutsch
 Awraham Du’an
 Awraham Elmalich
 Awraham Giwelber
 Awraham Granot
 Awraham Herzfeld
 Awraham Hirszson
 Awraham Jechezkel
 Awraham Joffe
 Awraham Kac
 Awraham Kac-Oz
 Awraham Kalfon
 Awraham Leizerson
 Awraham Lewenbraun
 Awraham Melammed
 Awraham Micha’eli
 Awraham Neguse
 Awraham Ofer
 Awraham Poraz
 Awraham Rakanti
 Awraham Rawic
 Awraham Stupp
 Awraham Szarir
 Awraham Szechterman
 Awraham Szochat
 Awraham Sztern
 Awraham Tawiw
 Awraham Ti’ar
 Awraham Werdiger
 Awraham Zilberberg
 Awraham-Chajjim Szag
 Awraham-Jehuda Goldrat
 Awraham Josef Szapira
 Szalom-Awraham Szaki
 Ruchama Awraham